Николай Рыжко́в:
 Рыжков, Николай Иванович (1908—?) — советский инженер, конструктор, Лауреат Сталинской премии .
 Рыжков, Николай Иванович (род. 1929) — советский и российский государственный и партийный деятель, председатель Совета Министров СССР.
 Рыжков, Николай Николаевич (1868—1920) — протоиерей Русской православной церкви.